

Саїтово — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Саїтово — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Верхньосаїтово
 Нижньосаїтово
 Саїтовський